Montagnac (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montagnac (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon